„Lovehatetragedy“ е трети студиен албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Албумът не постига успеха на Infest, но въпреки това получава златен сертификат в САЩ с продадени над 700 000 копия. Златен е също така в Канада и Великобритания. Общо са продадени над 3 млн. копия по света. Заема второ място в класацията Billboard 200 и е добре приет от критиката.

Презаписана версия на песента „M-80 (Explosive Energy Movement)“ е част от видео играта Amplitude, а „She Loves Me Not“ е част от „NHL 2003“. Според Papa Roach, групата иска да вмъкне повече пеене вместо рапирането в своята музика. Единствените песни с рап влияние от албума са „She Loves Me Not“ и „Time and Time Again“. Това е последен албум с ню метъл звучене и рапиране до излизането на The Connection (2012).

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас, бек вокали
 Дейв Бъкнър – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 2002 година